Папя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Папян, Анатолий Казарович — народный художник Армении, отец Вага Папяна.
 Папян, Ара Артушевич (род. 1961) — армянский дипломат, посол Армении в Канаде (2000—2006).
 Папян, Асмик Арутюновна (род. 1961) — армянская оперная певица.
 Папян, Ваг Анатольевич (род. 1956) — израильский дирижёр армянского происхождения.
 Папян, Лерник Левонович (род. 1966) — советский и армянский боксёр.
 Папян, Мацак Петросович (1901—1962) — советский и армянский государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР.
 Папян, Патрик Геворкович (род. 1981) — армянский футболист, тренер.
 Папян, Эдуард Арменакович (1924—1995) — советский архитектор.

Примечания